More Than a Woman kan avse:

More Than a Woman (album) – ett musikalbum av den amerikanska R&B-sångerskan Toni Braxton
More Than a Woman (Aaliyah-låt) – en sång med den amerikanska R&B-sångerskan Aaliyah
More Than a Woman (Bee Gees-låt) – en sång med Bee Gees